Institut steht für:

 Institut (Organisation)
 Institution im Sinne eines Regelungs- und Ordnungssystems
 Rechtsinstitut

Siehe auch: